VSA steht für:

 Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute
 Verein für Schweizerisches Anstaltswesen
 Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
 Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände
 Verkehrssicherungsanhänger der Feuerwehr
 Verschlusssachenanweisung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz
 Very Small Array, Radiointerferometer am Observatorio del Teide
 Viable System Approach
 VSA-Verlag
 Voodoo Scalable Architecture, eine Grafikchipserie von 3dfx mit den Vertretern VSA-100 und VSA-101
 frühere deutsche Abkürzung für die Vereinigten Staaten von Amerika
 Villahermosa International Airport (IATA-Code), Flughafen von Villahermosa, Tabasco, Mexiko
Siehe auch:
 VSAe

Abkürzung